Гречихин — русская фамилия.

Фамилия Гречихин можно утверждать, является малораспространенной на территориях России и ближнего зарубежья. В ссылающихся уникальных очень старых материалах граждане с этой фамилией относились к высшему обществу из русского муромского дворянства в 17-18 веках, имевших существенную власть и почести. Древние корни фамилии можно обнаружить в указателе переписи населения Руси в эпоху царствования Ивана Грозного. У царя хранился определённый список привилегированных и приятнозвучащих фамилий, которые даровались приближенным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому данная фамилия донесла своё неповторимое значение и является уникальной.

Гречихин, Гречухин может быть от мирского имени Греча, Гречиха. Родственная фамилия — Гречаников, образовавшаяся от названия гречневого блина. Упоминаются в ‘Ономастиконе’ Веселовского Гречиха кн. Семен Петрович Засекин, первая половина XVI в. Гречневик Иван Демидов, новгородский своеземец, конец XV в.

Известные носители:

 Гречихин, Валерий Дмитриевич (1937—2008) — российский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Гречихин, Василий Романович — тульский купец-пряничник
 Гречихин, Никита Артёмович (1903—1943) — Герой Советского Союза.
 Гречихин, Павел Кириллович (1928—1997) — инспектор дорожно-патрульной службы. Известен тем, что ему был поставлен памятник в Белгороде как «самому честному гаишнику».

Известные носительницы:
 Гречихина, Наталья Борисовна (р.1964) — заслуженный тренер России

 Гречихина, Антонина Александровна (р.1996) — полузащитник ЖФК "Звезда" , игрок сборной России по пляжному футболу.

См. также 
 Гречихино
 Гречишников